Валево () е град в Колубарски окръг, Западна Сърбия с население 61 035 души (2002), административен център на община Валево, намира се на 100 км югозападно от Белград.

Население

Етнически състав

Побратимени градове 

  Приевидза,Словакия
  Пфафенхофен,Германия
  Ситард,Нидерландия

Външни препратки 
 www.valjevo.org.yu